Pictor var namnet på en familj tillhörande gens Fabia.

Kända medlemmar 
 
 Numerius Fabius Pictor, romersk politiker, konsul 266 f.Kr.
 Quintus Fabius Pictor, romersk politiker och historiker